Кореньки — деревня в сельском поселении Новопетровское Истринского района Московской области. Население —  чел. (), зарегистрировано 4 садовых товарищества.

Лежит в 27,5 км от западнее Истры, близ левого берега речки Молодильни. Ближайшие селения — Новопетровское и Головино, высота над уровнем моря 253 м.

Население

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 Кореньки на карте
 Карта Истринского района Московской области

Населённые пункты городского округа Истра